Агуаш () — португальська власна назва.

Прізвище 

 Жозе Агуаш — португальський футболіст
 Руй Агуаш — португальський футболіст

Топоніми

Агуаш (Пенамакор) — парафія.
 Агуаш-Віваш — парафія.
 Анташ-Санташ (Майя) — парафія.
 Агуаш-Санташ (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.